Новогригорьевка — название населённых пунктов:

Россия 
 Новогригорьевка — село в Бурлинском районе Алтайского края, упразднено в 1962 г.
 Новогригорьевка — посёлок в Акбулакском районе Оренбургской области.
 Новогригорьевка — хутор в Октябрьском районе Ростовской области.

Крым 
спорная между Россией и Украиной территория, де-факто в составе России
 Новогригорьевка — село в Белогорском районе.
 Новогригорьевка — упразднённое село в Джанкойском районе.
 Новогригорьевка — село в Нижнегорском районе.

Украина 

 Новогригорьевка — до 1978 г. название посёлка Новогригоровка в Дружковском городском совете Донецкой области.

См. также 
 Новогригоровка
 Григорьевка